Slag bij Saint-Quentin (859), overwinning van de Visigotische vorst Suniefred op Lodewijk de Duitser
 Slag bij Saint-Quentin (1557), overwinning van de Habsburgs-Savoyaardse troepen van hertog Emanuel Filibert en graaf Egmont op de Franse troepen van Anne de Montmorency in de Italiaanse Oorlog
 Slag bij Saint-Quentin (1871), mislukte Franse poging om de Duitsers het beleg van Parijs te doen opbreken tijdens de Frans-Duitse oorlog
 Slag bij Saint-Quentin (1914), Franse overwinning op Duitse binnenvallende troepen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog
 Slag bij Saint-Quentin (1918), veldslag die onderdeel was van het Duitse slotoffensief tijdens de Eerste Wereldoorlog, bekend als de Tweede Slag bij de Marne

Zie ook 
Slag bij San Quintín (1810) tijdens de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog